The Maze Runner je název více děl:

 Labyrint: Útěk (kniha) (v originále The Maze Runner) – původní kniha Jamese Dashnera
 Labyrint: Útěk (v originále The Maze Runner) – film Wese Balla z roku 2014, natočený podle Dashnerovy knihy
 Labyrint: Zkoušky ohněm (v originále Maze Runner: The Scorch Trials) – připravované filmové pokračování podle knihy Spáleniště: Zkouška